Dimitri Leemans (1972-), mathématicien belge.
 Edward Leemans (1926-1998), homme politique belge.
 Hec Leemans (1950-), auteur de bande dessinée belge néerlandophone.
 Johannes Leemans (1633-1688), peintre flamand.
 Ken Leemans (1983), footballeur belge.
 Pierre Leemans (1897-1980), musicien et compositeur de musique classique belge.
 Rob Leemans, coureur cycliste belge (°1993)
 Tuffy Leemans (1912-1979), joueur américain de football américain.
 Victor Leemans (1901-1971), homme politique belge.

Voir aussi 
 Avenue Jean-François Leemans à Bruxelles.